Edvard Söderberg kan syfta på

 Edvard Søderberg (1869–1906), dansk författare och poet
 Edvard Söderberg (direktör) (1938–2010), direktör, medicine hedersdoktor
 Edvard Söderberg (kansliråd) (1887–1967), kansliråd
 Edvard Söderberg (statistiker) (1849–1928), statistiker